Architettura paleocristiana
 Archeologia paleocristiana
 Arte paleocristiana
 Epoca paleocristiana